Biston griseata är en fjärilsart som beskrevs av Smith 1954. Biston griseata ingår i släktet Biston och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
griseata